Старий центр — назва мікрорайону у Броварах.

 Старий центр — соціально-аналітичний тижневик, виходить у Броварах.